Церковь Баралети в честь Богородицы () — средневековая православная церковь в Грузии. Находится в селе Баралети Ахалкалакского муниципалитета края (мхаре) Самцхе-Джавахети. Церковь расположена в самом центре армяно-грузинского села, в исторической провинции Джавахетия. Это двухнефная базилика с сохранившейся надписью XIII века на грузинском языке. В 2007 году она была включена в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии.

Архитектура 
Церковь Баралети была построена около 1213 года, как следует из каменной надписи на восточном фасаде, выполненной средневековым грузинским шрифтом асомтаврули. Надпись датирует сооружение «временем, когда Лаша восседал [на троне] как царь», — имеется ввиду царь Грузии Георгий IV Лаша. Тем не менее, надпись может фактически указывать на реконструкцию, поскольку план церкви можно отнести к более раннему периоду, в частности, к XI веку.

Церковь представляет собой двухнефную базилику, построенную из обтёсанных каменных блоков. Крыша покрыта каменной черепицей. Вход с южной стороны. В каждом из фасадов прорезано по одному окну. Стены завершаются карнизами. Центральный, северный неф заканчивается полукруглой апсидой, окружённой пилястрами и арками. Южный неф ниже и уже, с полукруглой апсидой меньшего размера. В западном углу церкви в XIX веке была выстроена колокольня. Экстерьер почти не имеет декора, только повреждённый в настоящее время рельеф, замурованный в южной стене центрального нефа, на котором изображён Даниил в львином рве, и текст XIII века на восточном фасаде.

Церковное кладбище 
Вокруг церкви имеется несколько надгробий. Эпитафия на одном из них посвящена грузинскому священнику Петру Хмаладзе (1775—1856); она упоминает его вклад в защиту христианства в области, которая была под властью Османской империи до перехода к контроль Российской империи в 1829 году. Хмаладзе был канонизирован Грузинской православной церковью в 2015 году.

Примечания 

Православные храмы Грузии
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии
Самцхе-Джавахети